Colin Davis (dirigent), Brits dirigent
 Colin Davis (coureur), Brits autocoureur